Pierre-Hugues Herbert e Albano Olivetti erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

Teste di serie 

  Dustin Brown /  Aisam-ul-Haq Qureshi
  Romain Arneodo /  Tristan-Samuel Weissborn

  Andrew Harris  /  John-Patrick Smith 
  Sriram Balaji /  Ramkumar Ramanathan

Wildcard 

  Mika Brunold /  Dylan Dietrich

  Alexander Merino /  Jakub Paul

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

FlowBank Challenger Biel/Bienne 2023